The Innocent Bystander – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Innocent Bystander – cortometraggio del 1998 diretto da Christopher Nixon